Ndom peut désigner :
 Ndom, une commune du Cameroun, dans la région du Littoral.
 plusieurs villages du Cameroun, dans la même région , dont :
 Ndom, dans la commune de Baré-Bakem
 Ndom, dans la commune de Manjo
 Constant Ndom, un homme politique de la République démocratique du Congo.